Wecke steht für:

 Wecke (Heraldik), geometrische Figur in der Heraldik
 Wecke, regionale deutschsprachige Bezeichnung für Brötchen

Wecke ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Wecke († 1913), deutscher Unternehmer in Deutsch-Südwestafrika
 Konrad Wecke (1528–1598), braunschweig-lüneburgischer evangelischer Pfarrer in Hannover
 Leon Wecke († 2015), niederländischer Polemologe
 Sabine Wecke (* 1954), deutsche Leichtathletin
 Walther Wecke (1885–1943), deutscher Polizeibeamter, Offizier

Siehe auch:
 Wecken
 Wegge